Erdmännchen steht für

 Erdmännchen ist eine Säugetierart aus der Familie der Mangusten 
 Dat Erdmänneken ist eine Märchen- und Sagengestalt